Yukon
.yt — código na Internet para a ilha Mayotte
YouTube — site de vídeos

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de tecnologia